Herold steht für:

 Herold, mittelalterlicher Bote
 Herold (Familienname), ein Familienname
 Herold (Verein), Verein für Heraldik, Genealogie und verwandte Wissenschaften
 Herold (Rheinland-Pfalz), Gemeinde im Rhein-Lahn-Kreis in Rheinland-Pfalz
 Herold (Thum), Ortsteil der Stadt Thum in Sachsen
 Herold (Pferd), ein Vollbluthengst
 Herold (Sportart), eine Sportart bei den antiken Olympischen Spielen
 Herold (Schriftenmission), ein deutscher Verlag
 Herold Business Data, österreichischer Telefonbuchverlag
 Herold-Verlag, ehemaliger deutscher Verlag bzw. Verlagslabel

Herold ist der Name folgender Publikationen:
 Herold (Wochenblatt), ab 1909 erschienene Wochenzeitung
 Der Herold, Monatszeitschrift der Vereinigung Apostolischer Gemeinden
 Der Christian Science Herold, Zeitschrift der Christian Science
 Der Kultur-Herold, seit 1983 erscheinendes „Nachrichtenmagazin für Kunst und Literatur“
 The Herald of the Morning, religiöse Zeitschrift
 Herold Innere Medizin, Standardwerk für Innere Medizin von Gerd Herold

Siehe auch:
 Herolt
 Harold
 Herald
 Herrold
 Höroldt
 Wappenkünstler#Geschichte